Голови́нский райо́н — район, расположенный  в Северном административном округе Москвы. Району соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Головинский.

Границы 
Граница Головинского района проходит: по оси Ленинградского ш., далее по северной границе домовладения № 45 по Ленинградскому ш., оси Химкинского водохранилища, осям: безымянного проезда у южной границы парка Речного вокзала, Ленинградского ш., Флотской, Онежской, Фестивальной улиц, осям: Октябрьской ЖД и Малого кольца МЖД, осям: Михалковского путепровода, Михалковской ул., Головинского ш. до Ленинградского ш.

История 
В истории Головинского района переплелись истории трех сёл: Никольского, Головина и Михалкова. История каждого из них по-своему удивительна и неповторима.

О селе Никольском первые упоминания в документах появляются в 1498 году, а о селе Головино — в начале XVI столетия. Головино было культурным и духовным центром для московских дачников и паломников благодаря Казанской Головинской обители, построенной в конце XIX века.

Усадьба Михалково, которая была построена в XVII веке, принадлежала в своё время людям, оставившим немалый след в российской истории. Среди них и Екатерина Дашкова — участница дворцового переворота, приведшего на русский престол её тезку, императрицу Екатерину II, граф Н. И. Панин — вице-канцлер и воспитатель молодого наследника престола, генерал-аншеф П. И. Панин, участник русско-турецкой войны, внёсший в проект усадьбы идею реминисценций о покорённой крепости Бендеры. Существуют веские основания полагать, что автором проекта являлся В. И. Баженов.

Название района «Головинский», по мнению большинства историков и краеведов, происходит от прозвища первого местного землевладельца, боярина Ивана Ховрина — Голова.

После разрухи Смутного времени Головино поднимается довольно быстро. Причина проста: царь Михаил Федорович, первый из Романовых, полюбил Марию Хлопову — дочь Гавриилы Васильевича Хлопова, владельца этого имения. Однако интриги Салтыковых (родственников матери молодого царя) расстроили свадьбу, и всех Хлоповых либо сослали в Сибирь, либо лишили средств к существованию. Селение приходит в упадок.

За два с половиной века Головино несколько десятков раз меняет владельцев. Лишь в 1850 году здесь появляется типично помещичья усадьба — одноэтажный с парадного фасада и двухэтажный со двора главный дом, крытая терраса, длинный деревянный флигель, предназначенный для торжеств и балов. При входе в небольшую рощу была оранжерея, сразу же прославившаяся на всю округу своими персиковыми деревьями.

Владелица усадьбы в 1860—1870 годах, В. И. Головина, была человеком глубоко религиозным, давала приют странникам и богомольцам. И после её смерти в 1880 году здесь сначала устроили дом-богадельню, а спустя год — Казанскую религиозную православную женскую общину.

В 1882 году община построила церковь Казанской иконы Божьей Матери. Позже указом Александра III за общиной были закреплены окрестные земли, а в 1886 году Синод постановил переименовать общину в Казанский Головинский общежитейский монастырь. При монастыре открыли больницу, богадельню, школу. В Первую мировую войну сёстры-насельницы выхаживали раненых, собирали тёплые вещи и книги для воевавших.

Отношения с советской властью сначала были взаимно терпимые: в 1919 году в монастыре развернули госпиталь, и Наркомат здравоохранения выделял ежемесячно по 500 рублей на его содержание (впрочем, сумма по тем временам совсем символическая), но в 1922 году началась кампания по изъятию церковных ценностей и монастырь был разграблен большевиками.

В последний раз звенели колокола Головинского монастыря на Пасху в 1929 году. Послушниц распустили по домам, а сестёр выслали — кого в зону, а кого на стройки социализма. Монастырские помещения превратили в общежития, просуществовавшие до 1970 года, потом их снесли и построили 12-этажные дома. До нашего времени сохранилась лишь колокольня. Село Головино исчезло, но его название сохранилось в Головинском шоссе, Головинских прудах, а с 1991 года — в названии района.

В 1930-е годы началась промышленная застройка, чему способствовал ввод в действие канала им. Москвы. В 1960-х годах началась активная жилая застройка района.

В настоящее время это самый большой промышленный и жилой район в Северном округе города Москвы с хорошо развитой транспортной инфраструктурой.

Население

Инфраструктура 

Территория района — 1089 га. На территории района находится станция метрополитена «Водный стадион», развита сеть наземного общественного транспорта. В районе функционируют 50 промышленных, строительных и транспортных предприятий (фабрика им. Петра Алексеева, ювелирный завод «Кристалл», заводы «Технолог», «Моссельмаш» и др.), несколько вузов (в т. ч. Московский государственный технический университет гражданской авиации) и НИИ (исследовательский центр им. М. В. Келдыша, автомоторный институт — НАМИ и др.) В районе 9 общеобразовательных школ, 13 детских дошкольных учреждений, школа-интернат, 4 колледжа, 1 детская музыкальная школа, 5 библиотек, Дом культуры «Онежский», современный центр культуры и искусства. Население района обслуживают 4 поликлиники, детская больница, 101 предприятие торговли, 26 — общественного питания, 30 предприятий службы быта, 3 продовольственных рынка.

Парки, скверы и прогулочные зоны

Парк усадьбы «Михалково» 

Парк площадью 42,5 гектаров располагается на территории усадьбы «Михалково» (Михалковская ул., д. 38) вокруг Михалковских (Верхнего и Нижнего Михалковского прудов) и Головинских прудов (Верхнего, Большого и Малого Головинских прудов). Предположительно, название села Михалково, где располагалась усадьба, произошло от фамилии первого владельца из рода Михалковых – один из его представителей, Тиша Михалков, служил казначеем у брата Василия III Дмитрия. В XVIII веке усадьба была вотчиной князей Дашковых и Паниных, а с начала XIX века на территории усадьбы было развернуто суконное производство. От усадебных неоготических построек, спроектированных архитектором Василием Баженовым, сегодня сохранились только восточные и западные ворота, часть стены и жилых флигелей, а также две малые беседки-ротонды. Сегодня усадьба и ее парк являются объектом культурного наследия федерального значения. В части парка рядом с Михалковскими прудами установлена гипсовая скульптура – памятник Герою Советского Союза, партизанке Зое Космодемьянской. Семья Зои Космодемьянской проживала неподалёку от парка, в соседнем районе Коптево. Напротив памятника находится памятная плита ликвидаторам Чернобыльской аварии из Головинского района Москвы.

Парковая территория усадьбы состоит из лесного массива и рекреационных пространств. В 2017 году в парке прошло благоустройство. Михалковские пруды были очищены от иловых отложений, а две исторические башни-беседки возле Большого Головинского пруда – отреставрированы. Здесь же на набережной обустроили зону отдыха со светильниками в форме шаров и скамейками в виде шестиугольников. На Малом Головинском пруду также установили домики для водоплавающих птиц. В парке привели в порядок беседки и установили столы для пикников у прудов. В зеленой зоне были отремонтированы дорожки и аллеи, проложена велодорожка длиной 3,5 км. Для детей здесь обустроили три игровые площадки, а для спортсменов – пять спортивных зон, включая площадки для игры в волейбол и бадминтон.

Парк «Долина реки Лихоборки» 
Парк площадью 29 гектаров протянулся вдоль реки Лихоборки и Лихоборской набережной от Кронштадтского бульвара до Лихачевского моста. Пришедшая в запустения территория была благоустроена в 2018 году. Здесь отремонтировали дорожки и построили деревянные смотровые площадки у реки, а также обустроили две воркаут-площадки и зону отдыха со скамейками и пуфами. В рамках благоустройства был обновлен Кронштадский бульвар, который является продолжением прогулочной зоны парка. На бульваре обустроили новые пешеходные дорожки с плиточным покрытием, а также разместили площадку для выгула собак.

Сквер у культурного центра «Онежский» 
Сквер располагается у культурного центра «Онежский» по адресу: Флотская ул., д. 25. Его комплексно благоустроили в 2019 году. Здесь проложили дорожки с плиткой, установили топиарные скульптуры, новые скамейки, опоры освещения и, по просьбе жителей, разместили фонтан. Для детей в сквере располагаются три детские площадки, а для спортсменов – зоны для активного отдыха: две воркаут-площадки с турниками и тренажерами, столы для пинг-понга и пространство интеллектуального спорта – столы для игры в шахматы. Территория сквера была дополнительно озеленена – здесь обновили газон, высадили деревья и кустарники.

Транспорт

Метро 
В районе расположены станция метро  и станция  Московского центрального кольца.

Автобусы 
Через район проходят автобусные маршруты:
 № 22
 № 65 
 № 65к
 № 70
 № 72
 № 90
 № 123
 № 139
 № 500 
 № 565 
 № 594 
 № 621
 № 698
 № 801

См. также 
 Головинское кладбище
 Головинское шоссе
 Казанский Головинский монастырь
 Головинские пруды

 Головины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Головинского района